Ралли Дакар 2006 — 28-е соревнование трансконтинентального марафона. 31 декабря участники стартовали в Лиссабоне, и после 14 этапов финишировали 15 января 2006 года в Дакаре. Маршрут ралли составил порядка 9043 километров. Формат ралли-рейда был несколько изменён: были введены скоростные лимиты для мотоциклов и грузовиков, а также уменьшено использование спутниковых систем навигации.

Маршрут

Ход соревнований

Этап 1 
 Лиссабон — Портиман
 Покрытие: грунт
 Протяженность: 370 км
Победители:
 Внедорожники: Карлос Сайнс (Volkswagen Race Touareg 2, средняя скорость — 88,4 км/ч)
 Грузовики: Владимир Чагин (КамАЗ-4911, средняя скорость — 68,23 км/ч)
 Мотоциклы: Сириль Депре (KTM 660, средняя скорость — 85,62 км/ч)
 Сходы: нет

Мотоциклы

Внедорожники

Грузовики

Этап 2 
 Портиман — Малага
 Покрытие: песок
 Протяженность: 567 км
Победители:
 Внедорожники: Карлос Сайнс (Volkswagen Race Touareg 2, средняя скорость — 73,0 км/ч)
 Грузовики: Владимир Чагин (КамАЗ-4911, средняя скорость — 57,5 км/ч)
 Мотоциклы: Рубен Фариа (KTM 660, средняя скорость — 71,1 км/ч)
 Сходы: нет

Мотоциклы

Внедорожники

Грузовики

Этап 3 
 Надор — Эр-Рашидия
 Покрытие: песок, грунт
 Протяженность: 672 км
Победители:
 Внедорожники: Жан-Луи Шлессер (Schlesser Ford Raid, средняя скорость — 110,2 км/ч)
 Грузовики: Владимир Чагин (КамАЗ-4911, средняя скорость — 91,58 км/ч)
 Мотоциклы: Энди Кэлдекотт (KTM 660, средняя скорость — 93,7 км/ч)
 Сходы: 5 внедорожников, 2 грузовика, 6 мотоциклов

Мотоциклы

Внедорожники

Грузовики

Этап 4 
 Эр-Рашидия — Варзазат
 Покрытие: песок, дюны, грунт
 Протяженность: 639 км
Победители:
 Внедорожники: Карлос Сайнс (Volkswagen Race Touareg 2, средняя скорость — 99,5 км/ч)
 Грузовики: Владимир Чагин (КамАЗ-4911, средняя скорость — 77,9 км/ч)
 Мотоциклы: Исидре Эстеве Пуйоль (KTM 660, средняя скорость — 91,5 км/ч)
 Сходы: 6 внедорожников, 15 мотоциклов

Мотоциклы

Внедорожники

Грузовики

Этап 5 
 Варзазат — Тан-Тан
 Покрытие: песок, грунт
 Протяженность: 819 км
Победители:
 Внедорожники: Стефан Петерансель (Mitsubishi Pajero Evo, средняя скорость — 97,8 км/ч)
 Грузовики: Владимир Чагин (КамАЗ-4911, средняя скорость — 81,3 км/ч)
 Мотоциклы: Сириль Депре (KTM 660, средняя скорость — 92,2 км/ч)
 Сходы: 12 внедорожников, 2 грузовика, 20 мотоциклов

Мотоциклы

Внедорожники

Грузовики

Этап 6 
 Тан-Тан — Зуэрат
 Покрытие: песок, грунт, дюны, верблюжья колючка
 Протяженность: 792 км
Победители:
 Внедорожники: Тьерри Маньяльди (Schlesser Ford Raid, средняя скорость — 131,3 км/ч)
 Грузовики: Владимир Чагин (КамАЗ-4911, средняя скорость — 109,5 км/ч)
 Мотоциклы: Карло де Гавардо (KTM 660, средняя скорость — 110,8 км/ч)
 Сходы: 7 внедорожников, 2 грузовика, 14 мотоциклов

Мотоциклы

Внедорожники

Грузовики

Этап 7 
 Зуэрат — Атар
 Покрытие: песок, гравий, дюны, верблюжья колючка
 Протяженность: 521 км
Победители:
 Внедорожники: Стефан Петерансель (Mitsubishi Pajero Evo, средняя скорость — 85 км/ч)
 Грузовики: Ханс Стейси (MAN TGA 4x4, средняя скорость — 59 км/ч)
 Мотоциклы: Карло де Гавардо (KTM 660, средняя скорость — 77 км/ч)
 Сходы: 5 внедорожников, 1 грузовик, 11 мотоциклов

Мотоциклы

Внедорожники

Грузовики

Этап 8 
 Атар — Нуакшот
 Покрытие: песок, грунт, дюны
 Протяженность: 568 км
Победители:
 Внедорожники: Тьерри Маньяльди (Schlesser Ford Raid, средняя скорость — 99,6 км/ч)
 Грузовики: Фирдаус Кабиров (КамАЗ-4911, средняя скорость — 86,3 км/ч)
 Мотоциклы: Давид Касто (KTM 660, средняя скорость — 85,6 км/ч)
 Сходы: 25 внедорожников, 11 грузовиков, 34 мотоцикла

Мотоциклы

Внедорожники

Грузовики

Этап 9 
 Нуакшот — Киффа
 Покрытие: песок, грунт, дюны, камни
 Протяженность: 874 км
Победители:
 Внедорожники: Стефан Петерансель (Mitsubishi Pajero Evo, средняя скорость — 87,1 км/ч)
 Грузовики: Владимир Чагин (КамАЗ-4911, средняя скорость — 59,1 км/ч)
 Мотоциклы: Сириль Депре (KTM 660, средняя скорость — 75,5 км/ч)
 Сходы: 5 внедорожников, 2 грузовика, 13 мотоциклов

Мотоциклы

Внедорожники

Грузовики

Этап 10 
 Киффа — Каес
 Покрытие: песок, грунт, верблюжья колючка
 Протяженность: 333 км
Победители:
 Внедорожники: Карлос Сайнс (Volkswagen Race Touareg 2, средняя скорость — 81,4 км/ч)
 Грузовики: Ханс Стейси (MAN TGA 4x4, средняя скорость — 62,7 км/ч)
 Мотоциклы: В память о погибшем Энди Кэлдекотте десятый спецучасток для мотогонщиков отменен.
 Сходы: 19 внедорожников, 8 грузовиков

Внедорожники

Грузовики

Этап 11 
 Каес — Бамако
 Покрытие: грунт
 Протяженность: 705 км
Победители:
 Внедорожники: Жиниэль де Вильерс (Volkswagen Race Touareg 2, средняя скорость — 74,1 км/ч)
 Грузовики: Ханс Стейси (MAN TGA 4x4, средняя скорость — 53,3 км/ч)
 Мотоциклы: Ален Дюкло (KTM 450, средняя скорость — 70,5 км/ч)
 Сходы: 5 внедорожников, 3 грузовика, 1 мотоцикл

Мотоциклы

Внедорожники

Грузовики

Этап 12 
 Бамако — Лабе
 Покрытие: грунт, гравий, броды
 Протяженность: 872 км
Победители:
 Внедорожники: Люк Альфан (Mitsubishi Pajero Evo, средняя скорость — 84,0 км/ч)
 Грузовики: Ханс Стейси (MAN TGA 4x4, средняя скорость — 64,7 км/ч)
 Мотоциклы: Сириль Депре (KTM 660, средняя скорость — 75,6 км/ч)
 Сходы: 6 внедорожников, 3 грузовика, 2 мотоцикла

Мотоциклы

Внедорожники

Грузовики

Этап 13 
 Лабе — Тамбакунда
 Покрытие: грунт, гравий
 Протяженность: 567 км
Победители:
 Внедорожники: Люк Альфан (Mitsubishi Pajero Evo, средняя скорость — 77,3 км/ч)
 Грузовики: Ханс Стейси (MAN TGA 4x4, средняя скорость — 57,5 км/ч)
 Мотоциклы: Джованни Сала (KTM 660, средняя скорость — 68,7 км/ч)
 Сходы: 9 внедорожников, 3 мотоцикла

Мотоциклы

Внедорожники

Грузовики

Этап 14 
 Тамбакунда — Дакар
 Покрытие: песок, грунт, гравий, растительность
 Протяженность: 634 км
Победители:
 Внедорожники: Герлен Шишери (BMW X3 CC, средняя скорость — 97,4 км/ч)
 Грузовики: Фирдаус Кабиров (КамАЗ-4911, средняя скорость — 77,9 км/ч)
 Мотоциклы: Давид Фретинье (Yamaha WR450F 2-track, средняя скорость — 77,4 км/ч)
 Сходы: 1 внедорожник, 1 грузовик, 2 мотоцикла

Мотоциклы

Внедорожники

Грузовики

Этап 15 
 Дакар — Дакар
 Покрытие: песок, грунт
 Протяженность: 110 км (спецучасток отменен)
Победители:
Этап из-за траура не хронометрируется

Итоговое положение

Мотоциклы

Внедорожники

Грузовики

Интересные факты 
Марк Кома, который победил на Дакаре впервые, не выиграл по ходу гонки ни одного спецучастка.

Инциденты 
 9 января на 9-м этапе гонки между Нуакшотом и Киффой в результате аварии погиб 41-летний австралийский мотоциклист Энди Калдекотт. На место катастрофы в срочном порядке вылетел медицинский вертолет, но прибывшие врачи лишь констатировали, что смерть наступила мгновенно.
 13 января автомобиль OSCar под управлением Мариса Сауканса и Андриса Дамбиса сбил 10-летнего ребенка. Инцидент произошел на прямом участке трассы, когда неожиданно на дорогу выбежал 10-летний мальчик. Он не успел перебежать на другую сторону, развернулся назад, затем снова решил бежать на противоположную сторону. В результате ребенок ударился о заднее крыло автомобиля. Латвийский экипаж остановился сразу после столкновения. Следом ехала машина медицинской помощи, врачи которой сообщили гонщикам, что у ребенка сломана нога. Сауканс и Дамбис продолжили гонку и только после завершения этапа узнали о том, что ребенок умер в больнице от полученный травм. Оба спортсмена были настолько шокированы случившимся, что приняли решение отказаться от участия в гонке.

Организаторы гонки и представители местных властей признали латвийских спортсменов невиновными и квалифицировали инцидент как несчастный случай.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Блог о ралли-рейде 
 Дакар 2006 на официальном сайте ралли-рейда 
 Фотографии Дакара 2006 
 Таблица результатов

2006 год в автоспорте
Ралли «Дакар» по годам
Январь 2006 года
Спорт в Португалии в 2006 году
Спорт в Алжире в 2006 году
2006 год в Мали
2006 год в Сенегале